Joseph Painchaud (1787-1871) était un pionnier de la médecine et de la chirurgie au Canada.
 Joseph Painchaud (1819-1855) était un philanthrope canadien qui fut responsable de l'implantation de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à Québec.